est la formule brute de plusieurs isomères.

 non-2-énal , numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-non-2-énal ou cis-non-2-énal, numéro CAS 
 E-non-2-énal ou trans-non-2-énal, numéro CAS